Соревнования в беге на 5000 метров в конькобежном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 13 февраля. Медали на этой дистанции разыгрывались на всех без исключения зимних Олимпиадах в истории, начиная с самой первой в 1924 году.

Забеги состоялись в олимпийском овале Ричмонда с 12:00 до 14:45 по местному времени (UTC-8).

Вице-чемпион Турина-2006 на этой дистанции голландец Свен Крамер выиграл своё первое олимпийское золото. Олимпийский чемпион 2006 года на этой дистанции американец Чэд Хедрик на этот раз занял 11-е место.

21-летний кореец Ли Сын Хун стал первым представителем Азии, выигравшим олимпийскую медаль на этой дистанции за всю историю.

Медалисты

Рекорды

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Результаты